Мари́я Никола́евна Вла́сова (1 октября 1925 — 2008) — советский , Заслуженный деятель науки Карельской АССР (1980).

Биография 
Родилась в Олонце в карельской семье.

В 1948 году окончила Исторический факультет МГУ, направлена на работу в Институт языка, литературы и истории в составе Карело-Финского филиала Академии наук СССР.

В 1952 году окончила аспирантуру при Ленинградском отделении Института истории АН СССР, работала учёным секретарём Президиума Карельского научного центра РАН, заведующей сектором истории.

В 1965—1988 годах — директор Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.

В 1968—1969 годах участвовала в работе Межпарламентского союза в Дакаре и Вене.

В 1976—1987 годах — председатель советской части Советско-финляндской рабочей группы по научному сотрудничеству в области истории.

Избиралась в состав Национального комитета историков СССР, Советского комитета финно-угроведов, иностранный член-корреспондент Общества финской литературы, член-корреспондент Финляндского исторического общества.

Избиралась депутатом Верховного Совета Карельской АССР, Верховного Совета Карело-Финской ССР IV созыва, депутатом Верховного совета СССР VII созыва. Почётный гражданин Петрозаводска (1987).

Является автором более восьмидесяти научных работ.

Примечания

Литература 
 Учёные Карельского научного центра РАН: Биографический словарь. — Петрозаводск, 1999
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Юбилей института
 

Выпускники исторического факультета МГУ
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Почётные граждане Петрозаводска
Учёные Карельского научного центра РАН
Заслуженные деятели науки Карельской АССР
Финно-угроведы
Делегаты XXIV съезда КПСС